Effie (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 Effie (vakprijs), vakprijzen voor de marketing- en reclamebranche